Fußball-Bundesliga 2005/2006  vanns av Bayern München före Werder Bremen och Hamburger SV. Ur serien åkte 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln och MSV Duisburg.

Bayern var klara seriesegrare med en omgång kvar av säsongen då man ledde serien med 6 poäng före Hamburg.

Tabell 

 – Mästare och kvalificerade till Uefa Champions League 2006/2007.
 – Kvalificerade till Uefa Champions League 2006/2007.
 – Kvalificerade till kvalet till Uefa Champions League 2006/2007.
 – Kvalificerade till Uefacupen 2006/2007.
 – Kvalificerade till Intertotocupen 2006.
 – Nerflyttade till 2. Fußball-Bundesliga.

Skytteligan

Källor

Noter 

2005 i Tyskland
2006 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2005/2006
2005/2006